A 16ª edição da Vuelta decorreu entre 29 de abril a 11 de Maio de 1961, A corrida foi composta por 16 etapas, num total de mais de 2823 km, com uma média de 36,377 km/h. A corrida começou em San Sebastián e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1961
1961 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1961